Robbins kan som auktorsförkortning betyda:

 Mark B. Robbins
 Charles Albert Summer Robbins
 James Watson Robbins
 Robert K. Robbins

Robotskapade auktorsförkortningar